Дмитрий Александрович Дубов (11 декабря 1918 — 30 июня 1967) — русский советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 11 декабря 1918 года в Ленинграде.

В 1941 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Участник Великой Отечественной войны. В РККА с августа 1941 года. В феврале 1942 года окончил артиллерийские курсы КУКС, в звании лейтенанта служил командиром взвода 12 зенитного прожекторного полка в 57-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО (зенад ПВО) Московского фронта ПВО.

Сочетал работу строевого командира с активной организацией художественной самодеятельности в дивизии, в июле 1943 года принял участие в конкурсе чтецов, написал литературную композицию о бойцах ПВО Москвы, позже был прикомандирован к ансамблю песни и пляски противовоздушной обороны Красной Армии.

Демобилизован в 1945 году. Награждён Орденом Красной Звезды (1945) и медалью «За победу над Германией».

В декабре 1945 года был принят в штат Театра-студии киноактёра, в 1950—1955 годах — в Театре Сатиры, затем снова в и в Театре-студии киноактёра.

С 1959 года и до конца жизни состоял в актёром в штате Киностудии имени М. Горького.

Умер в Москве от инфаркта 30 июня 1967 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (32-й участок).

Фильмография 
В кино снимался в основном в эпизодах, известно немногим более десятка ролей:
 1947 — Повесть о «Неистовом» — доктор Маковкин
 1948 — Мичурин — Синицын
 1948 — Страницы жизни — Василий Соколов (в титрах не указан)
 1948 — Повесть о настоящем человеке — радист (в титрах не указан)
 1949 — У них есть Родина — Петров, русский шофёр (в титрах не указан)
 1949 — Падение Берлина — солдат Егоров
 1953 — Свадьба с приданым — Александр Сергеевич Муравьев, агроном и секретарь партбюро колхоза
 1955 — В один прекрасный день — Сергей Петрович Юрченко, секретарь райкома
 1956 — Когда поют соловьи — Фёдор
 1958 — Над Тиссой — Зубавин, майор погранвойск
 1966 — Маленький беглец — попутчик Трофимыча
 1967 — Пароль не нужен — полковник контрразведки

Источники 
 Дмитрий Александрович Дубов // Официальный сайт Театра Сатиры, 2018
 Дмитрий Александрович Дубов // Сайт Алексея Тремасова «Всегда со мною…», 2015
 Дмитрий Александрович Дубов // Сайт «Киносозвездие.ру», 2014

Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Похороненные на Ваганьковском кладбище